Henrietta - magyar női keresztnév
Henrietta - város Mauritiuson
Henrietta - város Missouri államban
Henrietta - város New York államban
Henrietta - város Nyugat-Virginia államban
Henrietta - város Ohio államban
Henrietta - város Texas államban
Henrietta - város Wisconsin államban